En Pologne, Witki peut désigner :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Witki, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Witki, village du powiat de Pułtusk.
 Witki, village du powiat de Varsovie-ouest.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Witki, village.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Witki, village du powiat de Bartoszyce.